Ammoudhia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ammoúdhia, berg, Nordegeiska öarna, 
 Ammoudhiá (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar